Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a negyedik kiemelt Gisela Dulko–Flavia Pennetta-páros volt, amely ezúttal a harmadik fordulóban vereséget szenvedett a későbbi győztes Szvetlana Kuznyecova–Vera Zvonarjova-kettőstől. A két orosz játékos a döntőben egy olasz duót, Sara Erranit és Roberta Vincit győzte le 5–7, 6–4, 6–3-ra. Ezzel a győzelemmel a 2008-as verseny óta először sikerült nyernie egy nem kiemelt párosnak a nők között az Australian Openen. Kuznyecova és Zvonarjova együtt még soha nem nyert Grand Slam-tornát, de előbbi 2005-ben szintén az Australien Openen Alicia Molikkal, utóbbi pedig 2006-ban a US Openen Nathalie Dechyvel győzött már.

Kiemeltek

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Második kör)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Negyeddöntő)
  Vania King /  Jaroszlava Svedova (Negyeddöntő)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Harmadik kör)
  Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (Harmadik kör)
  Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (Elődöntő)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Elődöntő)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (Harmadik kör)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (Második kör)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Második kör)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Döntő)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (Harmadik kör)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (Második kör)
  Hszie Su-vej /  Galina Voszkobojeva (Második kör)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Első kör)
  Vera Dusevina /  Sahar Peér (Második kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

N2